Das Mixed der Australian Open 1997 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Mark Woodforde und Larisa Neiland. Das Finale gewann die Paarung Rick Leach und Manon Bollegraf in drei Sätzen gegen John-Laffnie de Jager und Larisa Neiland.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Mixed
1997